Horseman steht für:
 Elaine Horseman (1925–1999), britische Kinderbuchautorin
 Horseman (Unternehmen), ein Hersteller von Fotoapparaten

Siehe auch:
 Horsemen
 Horsman
 Horsmann